Merola (Llucmajor) és una possessió de Llucmajor, a la comarca de Migjorn de Mallorca.
 Torrent de Merola és un torrent situat a Marina de Llucmajor, a la comarca de Migjorn de Mallorca.
 Poblat talaiòtic de Merola és un conjunt de restes prehistòriques al lloc anomenat Ets Hortals, al municipi de Llucmajor.
 Riera de Merola és un corrent fluvial del Berguedà, afluent per la dreta del Llobregat.
 Santa Maria de Merola és una antiga parròquia i nucli disseminat del lloc de Merola al municipi de Puig-reig (Berguedà).
 Castell de Merola és un antic castell al lloc de Merola (Puig-reig) del qual només queden restes de la torre d'homenatge.
 Església vella de Santa Maria de Merola és una antiga església romànica del , en estat d'abandó, de Santa Maria de Merola.
 Església parroquial de Santa Maria de Merola és una església del  de Santa Maria de Merola.
 L'Ametlla de Merola és un nucli de població al sud del Berguedà, municipi de Puig-reig, antiga colònia tèxtil.
 Torre de Merola és una casa aloera del castell de Montpalau a Pineda de Mar, al Maresme.
 Can Feliu de Merola masia del municipi de Pineda de Mar, al Maresme.